Mache (o maché) puede referirse a:

 El distrito de Mache,  perteneciente a la provincia de Otuzco, en el departamento de La Libertad, Perú.
 Maché, un poblado y comuna en la región de los países del Loira, en el departamento de Vendée, en el distrito de Les Sables-D'Olonne, en el cantón de Palluau, Francia.
 Cochranella mache, una especie de anfibios de la familia Centrolenidae.
 El máche (Valerianella locusta), una hierba comestible que crece en estado natural en toda Europa, Asia Menor y el Cáucaso, y se cultiva en Alemania, Francia e Italia.
 El papel maché, una técnica artesanal antigua, originaria de la China, India y Persia, consistente en la elaboración de objetos decorativos y artísticos usando pasta de papel.

Además, puede hacer referencia a:
 Pampa Mache, un campamento a  (metros sobre el nivel del mar), en el parque nacional Huascarán, en Áncash, Perú.
 Mache Chindul, una reserva ecológica entre las provincias de Esmeraldas y Manabí, Ecuador.

Enlaces externos